

Sigle 
 Herri Batasuna, partito politico attivo in Spagna;
 Exception Handling – gestione delle eccezioni
 Euro Horse

Alfabeti
 Eh – runa dell'alfabeto Fuþorc

Codici 
 EH – codice vettore IATA di Sociedad Anónima Ecuatoriana de Transportes Aéreos (SAETA)
 EH – codice ISO 3166-1 alpha-2 del Sahara Occidentale

Informatica 
 .eh – dominio di primo livello riservato per il Sahara Occidentale

Altro 
 EH – targa automobilistica di Pleven (Bulgaria)
 Eh – Potenziale di riduzione (anche conosciuto come potenziale redox)

Altri progetti